Готтшальк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Готтшальк, Аугуст (1921—2014) — немецкий футболист, нападающий.
 Готтшальк, Йоахим (1904—1941) — немецкий актёр.
 Готтшальк, Тимо (род. 1974) — немецкий автоспортсмен, штурман в ралли-рейдах и классическом ралли.
 См. также 
 Готшальк